

Lysippe ou Lysippos (), nom masculin 
 Lysippe de Sicyone, sculpteur grec, 395-305 av. J.-C.
 Lysippe, poète de la comédie ancienne,  ; il remporta le premier prix aux Dionysies de 434 av. J.-C. ( de la ) avec Les Brûlés vifs (Katakhēnai) ; on cite aussi de lui Les Bacchantes (Bakkhai) et Les Forestiers (Thursokomos). (Source, Nouvelle biographie générale, Hoefer, 1860, tome 32)
 Lysippe d'Héraclée, fils d'un Lysippe, connu par une inscription trouvée à Délos.
 Lysippe d'Athènes, peintre de l'école d'Égine, qui paraît avoir mis au point le procédé de l'encaustique (enkaein).
 Lysippe, auteur d'un Catalogue des Impies, cité par le scoliaste d'Apollonios de Rhodes.
 Lysippe, harmoste de la garnison d'Epitalion, placé là par Agis II pour contenir les éliens exilés, après la défaite de 398. Il aurait ravagé le pays élien.

Lysippe ou Lysippé (), nom féminin 
 Lysippe, une des filles de Proétos roi de Tirynthe

Notes et références